Şagadam Türkmenbaşy (sv:Sjagadam Türkmenbasjy) är en turkmenisk fotbollsklubb från staden Türkmenbaşy. Klubben spelar i Ýokary Liga. Klubbens hittills enda seger i Ýokary Liga kom säsongen 2002. Större matcher kan spelas på Türkmenbaşy-stadion.

Meriter 
Ýokary Liga
 Klubben var mästare (1): 2002
 Silver: 
 Brons: 2003, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021

Turkmenistanska cupen
 Vinnare: 2007, 2021
 Finalist: 2002, 2015, 2017

Turkmenistanska supercupen
 Vinnare: 
 Tvåa: 2007

Placering tidigare säsonger 
under namnet Hazar Krasnovodsk

under namnet Şagadam Türkmenbaşy

Källor

Externa länkar 
 Şagadam Türkmenbaşy på Soccerway
 football for the Peoples. Turkmenistan

Fotbollsklubbar i Turkmenistan